Globulina — рід грибів. Назва вперше опублікована 1888 року.

Види 
Globulina aberrans
Globulina antennariae
Globulina astragali
Globulina carpinacea
Globulina cejpi
Globulina corcontica
Globulina dura
Globulina duriuscula
Globulina erisyphoides
Globulina glabra
Globulina ingae
Globulina laricina
Globulina leporina
Globulina lupini
Globulina martialis
Globulina microspora
Globulina piniseda
Globulina quercina
Globulina ruborum
Globulina sarothamni
Globulina saxifragae
Globulina trichocarpa
Globulina urticae

Примітки

Джерела 
 Spegazzini, C. 1889. Fungi Puiggariani. Pugillus 1. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba. 11(4):381-622 - P.532

Роди грибів